Mountney ist der Familienname folgender Personen:
 John Mountney (* 1993), irischer Fußballspieler 
 Laura Mountney (auch: Laura Ashley, 1925–1985), walisische Designerin